Jekyll (televisieserie) - Britse televisieserie uit 2007
 Gertrude Jekyll - Brits tuinontwerper en auteur

Zie ook
 Dr. Jekyll and Mr. Hyde (doorverwijspagina)